Ку́жель () — фамилия. Известные носители:

 Кужель, Александра Владимировна (род. 1953) — политик, народный депутат Украины.
 Кужель, Владимир Иванович (род 1960) — казахстанский художник театра.
 Кужель, Николай Дмитриевич (1906—1979) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Кужель, Растислав (род. 1975) — словацкий гребец-байдарочник.

См. также 
 Кужелев